Por Crawfordsville pode estar à procura de:
 Crawfordsville (Arkansas)
 Crawfordsville (Indiana)
 Crawfordsville (Iowa)

Ver também
 Crawfordville

Desambiguações de topônimos